Du Bus, comme Dubus et Dubu, est un patronyme français qui indique une origine : « du bois », de l'ancien picard bus qui signifie « bois ».

 Gervais du Bus, écrivain français du début du  ;
 du Bus de Warnaffe (et du Bus de Gisignies), famille noble belge ;
 Comtes et marquis du Bus de Moustier, famille distincte de la précédente.

Notes et références 

Patronyme français